O Esporte Clube Bahia possui uma lista de jogadores notáveis ao longo de sua história.

Futebolistas notáveis 

O Bahia é muito bem representado em sua história por grandes craques e artilheiros. No gol, quem mais vestiu a camisa do Esquadrão de Aço foi Emerson, com 251 partidas, sendo destas, 169 seguidas como titular. Além dele, Jean e Nadinho foram os que mais passaram e marcaram no Tricolor.

Atualmente, o goleiro Marcelo Lomba, após 3 temporadas no clube, tem se consolidado como um dos maiores goleiros do clube com defesas importantes que, inclusive, renderam ao atleta elogios por comentaristas esportivos do Brasil. Em 2011, alguns comentaristas, inclusive, cravaram-no como o melhor do campeonato, ou um dos melhores, pondo-o para eleição como um dos cinco melhores.

Na defesa, o Bahia contou com grandes nomes como os laterais-direito Daniel Alves (foto), revelado pelo clube e bastante identificado com a torcida; e Maílson; Fabão, zagueiro revelado também no clube; João Marcelo, zagueiro destaque na brilhante campanha do título do Campeonato Brasileiro de 1988; Juvenal Amarijo; Serginho, lateral-esquerdo já aposentado, ídolo do Milan; entre outros.

No meio-campo, porém, constam os maiores ídolos do clube, como o Beijoca, grande nome do clube nos anos 1970 junto com Douglas, atleta que formava uma parceria de sucesso com ele; Jorge Wagner, revelado pelo Bahia nos anos 2000; Preto Casagrande, volante de muita garra e qualidade; e Baiaco, revelado no Tricolor e tido por muitos como o maior volante da história do clube, entre outros grandes nomes. Apesar de tantos craques, foi o Bobô, porém, o grande maestro do Bahia. Ele foi o capitão e comandante da equipe campeã do Campeonato Brasileiro de 1988, onde fez um impecável campeonato, rendendo a ele o título, por muitos, de melhor jogador do campeonato.

No ataque também há grandes nomes na história do clube, como o de Charles Fabian, revelado no Bahia e um dos maiores artileiros da história do clube; Cláudio Adão; Dadá Maravilha; José Sanfilippo, um dos maiores ídolos dos anos 60 e 70; Marcelo Ramos, revelado no Bahia em 1993 e sexto maior artilheiro da história do Tricolor; Nonato, revelado em 2000 e sétimo maior artilheiro da história do Bahia; Carlito, maior artilheiro da história do Bahia; Osni Lopes, atacante apelidado de "baixinho" e "velocista", que também fez sucesso no clube nos anos 1970 e 80; Raudinei, atacante que fez o gol do heróico título baiano de 1994; Robgol; Sérgio Alves; Uéslei, revelado pelo clube e muito identificado com a torcida, que o apelidava carinhosamente de "Pitbull", 4º maior artilheiro da história do Bahia; e Zé Carlos, artilheiro do time na campanha do título Brasileiro de 1988; além de Léo Briglia, artilheiro da Taça Brasil de 1959.

 Goleiros
 Nadinho
 Carlos Buttice
 Marcelo Lomba
 Emerson Ferreti
 Jean
 William Andem
 Rodolfo Rodríguez
 Ronaldo Passos
 Picasso
 Douglas Friedrich

 Zagueiros
 Nen
 Leonardo Silva
 Fabão
 João Marcelo
 Juvenal Amarijo
 Estevam Soares
 Henrique
 Newmar
 Roberto Rebouças
 Sapatão
 Vagner Basílio
 Onça
 Titi
 Lucas Fonseca

 Laterais-direitos
 Daniel Alves
 Clébson
 Maílson
 Zanata
 Perivaldo
 Leone
 Nino Paraíba

 Laterais-esquerdos
 Ávine
 Jefferson
 Serginho
 Paulo Róbson
 Vicente Arenari

 Volantes
 Aurélio Munt
 Fábio Baiano
 Preto Casagrande
 Bebeto Campos
 Lima Sergipano
 Gil Sergipano
 Paulo Rodrigues
 Baiaco
 Florisvaldo
 Mário
 Gregore

 Meias-armadores
 Raul Coringa
 Armandinho
 Cícero
 Elias
 Robert
 Bobô
 Douglas
 Leguelé
 Fito Neves
 Héctor Papetti
 Dante Bianchi
  Mario Giuseppe Avalle

 Meias-avançados
 Esteban Kuko
 Gabriel
 Jorge Wagner
 Uéslei
 Luis Henrique
 Eliseu Godoy
 Beijoca
 Hamilton
 Anderson Talisca
 Zé Rafael

 Pontas (atacantes)
 Naldinho
 Alberto Galateo
 Zé Carlos
 Osni
 José Sanfilippo
 Gilson Porto
 Jésum Gabriel
 Vareta
 Marito
 Alencar
 Biriba
 Picolé

 Centroavantes
 Nonato
 Sérgio Alves
 Robgol
 Marcelo Ramos
 Raudinei
 Charles Fabian
 Cláudio Adão
 Dadá Maravilha
 Carlito
 Léo Briglia
 Edigar Junio
 Gilberto

Maiores artilheiros da história 
Os 15 maiores artilheiros da história do Bahia:

Jogadores estrangeiros 

  Esteban Kuko (Atacante)
   Héctor Tarrío (Zagueiro)
  Héctor Papetti (Meia)
  Dante Bianchi (Meia)
   Mario Giuseppe Avalle (Meia)
  Carlos Buttice (Goleiro)
  Raúl Páez (Zagueiro)
  José Sanfilippo (Atacante)
  Alberto Galateo (Atacante)
  Aurélio Munt (Volante)
  Juán Landolfi (Zagueiro)

 
  Caballero (Goleiro)
  Julio Pereyra (Zagueiro)
  Luís Romero (Lateral-esquerdo)
  William Andem (Goleiro)
  Rodolfo Rodríguez (Goleiro)
  Tressor Moreno (Meia)
  John Mosquera (Volante)
  Luis Gutiérrez (Lateral-esquerdo)
  Paulo Rosales (Meia)
   Freddy Adu (Meia)
  Angulo (Lateral-direito)

  Maxi Biancucchi (Atacante)
  Emanuel Biancucchi (Meia)
  Wilson Pittoni (Volante)
  Pablo Armero (Lateral-esquerdo)
  Agustín Allione (Meia)
  Stiven Mendoza (Atacante)
  Eugenio Mena (Lateral-esquerdo)
  Alejandro Guerra (Meia)
  Índio Ramírez (Meia)
  Germán Conti (Zagueiro)
  Óscar Ruiz (Atacante) 
  Rodallega (Atacante) 
  Lucas Mugni (Meia) 
  Eugenio Isnaldo (Meia)

Revelações de craques 
O Bahia também é reconhecido pela sua capacidade de revelar novos talentos para o futebol. Entre outros formados pelo clube, estão alguns jogadores como: Roberto Rebouças, Alberto Leguelé, Baiaco, Daniel Alves, Marcelo Ramos, Fabão, Jorge Wagner, Cícero, Nonato, Osmar, que fazem ou fizeram sucesso no cenário nacional ou internacional.

Um capítulo a parte: O maior de todos os tempos com a camisa Tricolor foi Bobô.

Alguns também já foram ou ainda são das categoria de base da Seleção Brasileira, a exemplo de Ávine, Madson, Cristóvão Borges, Daniel Alves, Marcone, Paulo Cesar, Alberto Leguelé, Rafael, Ernane, Jair, Fábio Gama, Marcelo Nicácio, Paulinho, Igor, Alef e Neto Potiguar. Além da Seleção Principal, como são os casos de Perivaldo, Cícero, Cristóvão Borges, Baiaco, Leguelé, Marcelo Ramos, Marcelo Nicácio, Bobô, Charles Fabian, Luis Henrique e Daniel Alves. No primeiro semestre de 2011, após testes com três jogadores guineenses, foi contratado o meia-esquerda Agustian Soares que jogou pelas categorias de base da Seleção Guineense, e que, considerado uma grande promessa, foi integrado ao time principal no segundo semestre.

 Goleiros
 Ronaldo Passos
 Jean
 Jeanzinho

 Zagueiros
 João Marcelo
 Fabão
 Valdomiro

 Laterais-esquerdos
 Paulo Róbson
 Ávine
 Pará

 Laterais-direitos
 Maílson
 Clébson
 Daniel Alves

 Volantes
 Cristóvão Borges
 Florisvaldo
 Baiaco
 Paulo Rodrigues
 Bruno Paulista

 Meias
 Leguelé
 Róbson Luís
 Jorge Wagner
 Cícero
 Gabriel
 Anderson Talisca

 Atacantes
 Biriba
 Beijoca
 Carlito
  Zé Carlos
 Charles Fabian
 Marcelo Ramos
 Uéslei
 Juninho
 Nonato
 Rafael Bastos
 Júnior Brumado

Futebol masculino

2021

Futebol feminino

2013 
O elenco atual da equipe feminina, atualizado em 31 de dezembro de 2013, é o seguinte:

 

Esporte Clube Bahia
Bahia